

Стіллвотер — місто, штат Міннесота
 Стіллвотер — місто, штат Нью-Йорк
 Стіллвотер — місто, штат Оклахома
 Стіллвотер — місто, штат Пенсільванія
 Стіллвотер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Стіллвотер — селище, штат Нью-Йорк
 Стіллвотер — округ у штаті Монтана, США
 Стіллвотер — найбільший комплекс родовищ платиноїдів США, у штаті Монтана